Angelo Rossi o Angiolo Rosis (1670–1742) – pittore italiano
Angelo Benedetto Rossi (1694-1755) – pittore italiano
Angelo Rossi (1838-1913) – senatore del Regno d'Italia
Angelo Joseph Rossi – politico statunitense, sindaco di San Francisco dal 1931 al 1944
Angelo Rossi (1881-1967) – pittore dei XXV della campagna romana
Angelo Rossi (1881-?) – generale italiano
Angelo Rossi (1898-?)  – prefetto e parlamentare fascista
Angelo Rossi (1915-1987) – partigiano italiano
Angelo Rossi (1924-2012) – arrangiatore e partigiano italiano
Angelo Rossi (1933) – senatore della Repubblica italiana
 Angelo Rossi (?), soprannominato "Leadbelly"  – chitarrista italiano
 Angelo Rossi (1976) – deputato della Repubblica italiana